Storbyn kan syfta på:

Storbyn, Lilla Rågö – en by på Lilla Rågö i Estland, (estniska: Suurküla)
Storbyn, Stora Rågö – en by på Stora Rågö i Estland, (estniska: Suurküla)
Storbyn, Nargö – en by på Nargö i Estland, också känd som Söderbyn, (estniska: Suurküla eller Lõunaküla)
Storbyn, Hudiksvalls kommun - en småort i Hudiksvalls kommun